Beja - cidade portuguesa
 Beja (Pará) - distrito no Brasil
 Diocese de Beja - uma diocese portuguesa
 Béja - cidade localizada no noroeste da Tunísia
 Bejas - povo Beja, que habita partes do Egito, Sudão e Eritreia
 Língua beja - língua afro-asiática falada pelo povo Beja

Desambiguação